Jméno Blondel má více významů:

 Maurice Blondel – francouzský filozof
 Blondel de Nesle – francouzský truvér 
 André Blondel – francouzský vědec
 Alain Blondel – francouzský desetibojař
 Jacques-François Blondel – francouzský architekt
 Jean Blondel – francouzský politolog
 Jonathan Blondel – belgický fotbalista

 Amazing Blondel – anglická folková skupina
 blondel (jednotka) – starší jednotka jasu